O metrô de Isfahan ou  é um sistema de metropolitano que serve a cidade iraniana de Isfahan.

Isfahan